«Чорнобильська казка» — український короткометражний фільм режисера Чепелик Оксани.

Сюжет 

Фільм демонструє цивілізаційні та екзистенційні катастрофи, що розігруються на жіночому тілі. Усі спроби звернутися до проблеми Чорнобильської трагедії, не можуть не стосуватися теми генофонду. Поняття «жіночий» і «жіночність» використовуються, аби пояснити, що відбувається сьогодні, аби думати про «майбутнє».

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20120812013011/http://www.mari.kiev.ua/06_03.htm

Документальні українські фільми 2006
Короткометражні фільми України
Фільми українською мовою
Фільми Оксани Чепелик